Salihamidžić ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan Salihamidžić (* 1977), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler und -funktionär
 Nick Salihamidžić (* 2003), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler